Волейбольный Зал славы () расположен в Холиоке (штат Массачусетс) — городе, в котором в 1895 году зародился волейбол.

Членами Зала славы являются игроки в волейбол и пляжный волейбол, тренеры, функционеры, судьи, команды, государственные и общественные организации, оставившие заметный вклад в развитие игры. Первым в Зал славы был принят в 1985 году основатель волейбола Уильям Морган. Экспозиция Зала славы была открыта в Холиоке 6 июня 1987 года.

Члены Зала славы 
До 1997 года в Зал славы принимались только представители США. Первым из не американцев в 1998 году был избран японский тренер Ясутака Мацудайра.

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 

Волейбол
Спортивные сооружения Массачусетса
Музеи Массачусетса
Музеи, основанные в 1987 году
Спортивные музеи
Залы славы в спорте по видам спорта
Залы славы США
Хампден (округ)